Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 31 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 31 марта в 13:12 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 20:44.

Медалисты 

*-участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

4×100 м, комбинированная эстафета, женщины